В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Лариса Нейланд і Яна Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Відсутня
 Мері Джо Фернандес /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Відсутня

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (2-ге коло)
 Відсутня
 Аманда Кетцер /  Інес Горрочатегі (1-ше коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)